Леков може да се отнася за:
 Иван Леков (1904-1978), български езиковед
 Стоян Леков (1879-1925), български революционер